Мечети Санкт-Петербурга:
 Санкт-Петербургская соборная мечеть (1909—1913, арх. Н. В. Васильев, С. С. Кричинский, А. И. фон Гоген) на Петроградской стороне
 Коломяжская мечеть (2005—2009, арх. Рашат Ахметханов) в Приморском районе